Кавер:
 Кавер — сокращение от кавер-версия.
 Кавер, Евстафий Владимирович (1773 — после 1844) — георгиевский кавалер, генерал-майор.

См. также